Cetatea Albă (în ) era un raion în regiunea Odesa, Ucraina. Reședința sa era orașul Bilhorod-Dnistrovskîi. Celelalte 2 orașe din raion erau Bugaz și Serghiești.

Minoritatea românească constituia 6% din populația raionului, locuind în centrul raional și în următoarele sate: Moldova, Tăriceanca-Nouă, Gura-Roșie (Cazaci) și Han-Câșla.

Primele două localități erau singurele din raion cu majoritate românească (în perioada interbelică, toate patru aveau majoritate românească, și existau comunități importante românești și în alte două sate, Hagider și Cair).

Demografie

Numărul populației la 1 ianuarie

 Sursă:

Structura lingvistică

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației raionului Cetatea Albă era vorbitoare de ucraineană (%), existând în minoritate și vorbitori de rusă (%) și română (%).

Împărțire administrativă
Servind ca centru administrativ al raionului cu același nume, Cetatea Albă (districtul Bilhorod-Dnistrovskyi), orașul Cetatea Albă se constituie în sine într-o raion administrativ din cadrul regiunii (oblast) Odesa, fiind astfel direct subordonat de către autoritățile regiunii, el adăpostind o dublă administrație raională.

Localități 
În afară de orașul de reședință, raionul Cetatea Albă este compus din următoarele localități:

Note

Vezi și
Nume de orașe în limba română

Raionul Cetatea Albă, Odesa